Grand Prix Holandii 1977 (oryg. Grote Prijs van Nederland) – 13. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1977, która odbyła się 28 sierpnia 1977, po raz 22. na torze Zandvoort.

24. Grand Prix Holandii, 22. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Holandia
1977
1977 w Holandii